Die Woiwodschaft Białystok war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Podlachien aufging. Sie entstand erstmals 1919 und umfasste bis zur Auflösung unterschiedliche Bezirke:

 Woiwodschaft Białystok (1919–1939)
 Woiwodschaft Białystok (1945–1975)
 Woiwodschaft Białystok (1975–1998)

 Siehe auch Bezirk Bialystok (1941–1945)